Rachny-Lisowi (; ) ist ein Dorf im Zentrum der ukrainischen Oblast Winnyzja mit etwa 5000 Einwohnern (2016)
und einer Fläche von 6,85 km².

Das 1607 gegründete Dorf bildet eine eigene Landratsgemeinde im Osten des Rajon Scharhorod und besitzt eine Bahnstation an der Bahnstrecke Krasne–Odessa. Rachny-Lisowi liegt an der Regionalstraße P–36 39 km östlich vom Rajonzentrum Scharhorod und 8 km westlich von Schpykiw.

Weblinks 
 Webseite des Gemeinderates (ukrainisch)
 Ortsgeschichte Rachny-Lisowi in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Gegründet 1607
Rajon Scharhorod